M56 (NGC 6779) est un amas globulaire découvert en 1779 par Charles Messier dans la Voie lactée (constellation de la Lyre). Messier y vit une « nébuleuse sans étoiles ». L'amas est résolu en étoiles par William Herschel en 1784.

Présentation 
Assez éloigné ( années-lumière), il a un diamètre de 60 années-lumière et se rapproche de nous à la vitesse de . Les étoiles les plus brillantes sont de magnitude 13.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des objets de Messier
 Liste des objets du New General Catalogue (NGC)

Liens externes 
 
 
 
 Messier 56 sur le site de la SEDS

M056
6779, M56 (amas globulaire)
Amas globulaire
Constellation de la Lyre
Objet céleste découvert en 1779
Objet céleste découvert par Charles Messier